Судостро́й:

 Судострой — посёлок в Нижегородской области.
 Судострой — название Северодвинска до 1938 года.